Университе́тский проспект — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 Университетский проспект — проспект в Волгограде.
 Университетский проспект — проспект в Москве.
 Университетский проспект — проспект в Новосибирске.
 Университетский проспект — проспект в Санкт-Петербурге (Петергоф).

Прочее 
 «Университетский проспект» — газета, издававшаяся в Новосибирске в 2001—2007 гг.
 «Университетский проспект» — команда КВН, финалисты Премьер-лиги 2006, полуфиналисты Высшей лиги 2007. Многие участники этой команды участвуют в программе «Yesterday Live».

См. также 
 Университетский переулок
 Университетская набережная
 Университетская улица
 Университетская площадь